«Ночная смена» () — американская кинокомедия режиссёра Рона Ховарда. Главные роли сыграли Генри Уинклер, Майкл Китон и Шелли Лонг.

Сюжет 

Чак — скромный и тихий парень, работает в городском морге. Его соседка Белинда — проститутка, сутенёра которой недавно убили. Чак и его новый сослуживец Билл решают заняться бизнесом погибшего. В результате Чак не только зарабатывает неплохие деньги для себя и девочек, но и переоценивает своё отношение к жизни.

В ролях 

 Генри Уинклер — Чак Ламли
 Майкл Китон — Билл Блейзжовски
 Шелли Лонг — Белинда Китон
 Джина Хехт — Шарлотта Кугл
  — Эдвард Кугл
 Бобби Ди Чикко — Леонард
 Нита Талбот — Вивиан
 Бэзил Хоффман — Дроллхаузер
 Тим Россович — Люк
 Клинт Ховард — Джеффри
 Джо Спинелл — Манетти
 Ричард Белзер — Пиг
 Гранд Л. Буш — Мустафа
 Винсент Скьявелли — Карл
 Кевин Костнер — Frat Boy № 1
 Шеннен Доэрти — Блуберд

Признание 
Премия «Золотой глобус»-1983:
 Лучший актёр в комедии или мюзикле — Генри Уинклер (номинация).

Kansas City Film Critics Circle Awards-1982:
 Лучший актёр второго плана — Майкл Китон (награда)

Примечания

Ссылки 

 
 Обзор фильма  на сайте Variety

Кинокомедии 1982 года
Фильмы США 1982 года
Фильмы на английском языке
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы Warner Bros.
Эротические комедии США
Проституция в фильмах
Фильмы с музыкой Берта Бакарака